Cuesta Blanca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cuesta Blanca (samhälle), Córdoba,

Mexiko 

 Cuesta Blanca, Tezoatlán de Segura y Luna, ort, 
 Cuesta Blanca, Magdalena Peñasco, ort, 
 Cuesta Blanca, Guanajuato, ort, León, 
 Cuesta Blanca, Querétaro Arteaga, ort, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar